Albert von Thurn und Taxis (1867-1953), laatste regerende vorst von Thurn und Taxis.
 Albert von Thurn und Taxis (1983), twaalfde vorst von Thurn und Taxis, ook autocoureur.